Wolfgang Cramer ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Cramer (Philosoph) (1901–1974), deutscher Philosoph und Mathematiker
 Wolfgang Cramer (Ökologe) (* 1957), deutscher Geograph und Ökologe

Siehe auch:
 Wolfgang Kramer (Begriffsklärung)